Сен-Мори́с, Сен-Моріс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 8 км на південний схід від Парижа, 4 км на північний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Ерік Асадурян (* 1966) — вірменський футболіст, нападник, головний тренер «Ренна».
 Хассан Єбда (* 1984) — відомий алжирський футболіст, півзахисник.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн